Patrick Massiah est un acteur et metteur en scène français.

Biographie 
Patrick Massiah a eu pour prof de théâtre Julien Bertheau. Il travaille ensuite les méthodes américaines inspirées de La Méthode de l’Actor’s Studio au Hunter Collège de New York avec Mira Felner. Il approfondit ce travail en France avec Blanche Salant et Paul Weaver puis Julie Vilmont et Philippe Naud.

, il enseigne l’art dramatique auprès d’acteurs. Il développe un travail pédagogique auprès des adolescents. Sa curiosité le pousse à explorer le travail de l’acteur au profit de « la vie de tous les jours » et du monde du travail. C’est tout naturellement qu’il met au point des stages de confiance en soi par le théâtre et de prise de parole. Cette expérience quotidienne du terrain fait qu’il est demandé comme coach en entreprise et individuellement.

Il a suivi en 2000 et 2002 les séminaires simple et avancé de développement managérial Dan Low. Il enseigne à L’ICART Groupe Denis Huisman, Dans diverses chambres de commerce (Lyon, Avignon). Il intervient à Science-Po depuis 2004. Il a pris en charge les Primo Arrivo à l’éducation nationale. Il fait travailler des malades psychiques grâce à son expérience dans le monde du handicap. Il participe aussi aux séminaires sur le handicap pour la délégation ministérielle aux personnes handicapées.

En 1989, il crée la Compagnie des moulins avec laquelle il joue ou met en scène Feydeau, Courteline, Cocteau. Il adapte le roman analytique et autobiographique de Georges Perec  W ou le souvenir d’enfance qu’il joue seul pendant deux ans.

En 1999, il crée la compagnie Le Tapis Volant. Jean Claude Grumberg  de la compagnie, Maman revient Pauvre Orphelin et Job au festival d’Avignon, au théâtre de l’Escalier des Doms.

Il adapte pour le théâtre Monsieur Butterfly d’après le roman d’Howard Buten, dont  jouée la . Il met en scène Pique-nique au bord du Styx de Jacqueline et Jean Recoing. En 2010, il adapte pour le théâtre Je Parle de Laetitia Bohn Derrien.

Au cinéma et à la télévision, il joue dans les films de Wajda, de Michel Drach, Umberto Solas, Yves Boisset, Patrick Malakian, Guila Braoudé, Alain Sachs, Claude Zidi, Yves Régnier, Jean-Dominique Ferrucci, Gilles Banier, Joyce Bunuel. Il est Albertini dans Reporters  pour Canal+. Il donne la réplique à Romain Duris dans L'Arnacœur en .

Théâtre 
 De 1982 à 1984 : 
Poil de Carotte de Jules Renard mise en scène de Julien Bertheau
Amphitryon de Molière, mise en scène de Julien Bertheau
Le Misanthrope de Molière, mise en scène de Julien Bertheau
Soirées de Poésies Textes de Rimbaud, Verlaine, Cocteau, mise en scène de Julien Bertheau
 1989 : Boubouroche de Courteline
 1986 : Feu la Mère de Madame de Feydeau
 De 1990 à 1992 :
Feu la Mère de Madame de Feydeau, mise en scène de P. Massiah
Les Boulingrins de Courteline, mise en scène de P. Massiah
Une Vilaine Femme Brune de S. Guitry, mise en scène de P. Massiah au théâtre de Nesle à Paris
Mais n'te promène donc pas toute nue de Feydeau, mise en scène de P. Massiah au théâtre de Nesle à Paris
Feu la Mère de Madame de Feydeau, mise en scène de P. Massiah au Théâtre de Nesle à Paris
 1991 : Tartuffe de Molière, mise en scène de Julien Bertheau
 1992 : Histoires Naturelles de Jules Renard
 1993 : Maroc Tristement au Cœur - Lettres pour un Homme Posthume d'Y. Simon au Fest Le Havre
 1994 et 1995 : W ou le souvenir d'enfance de G. Perec, mise en scène de M.N. Peters, joué à Strasbourg, à Neuilly/Seine et au Théâtre du Lucernaire à Paris
  1995 et 1996 : Au bout de la Plage... Le Banquet de Dominique Paquet d'après Platon, mise en scène de P. Simon, au Théâtre de la main d'or et à Avignon
 1997 et 1998 : La Photo de Papa de S. Wojtowicz, mise en scène de Pantxika Velez, à Avignon
 1999 : Lectures de Job et Maman Revient Pauvre Orphelin de J.C. Grumberg au Festival d'Avignon
 2000 : Un Petit Pas Pour l'Homme de Allain / Hasson / Sabres/Wojtowicz, mise en scène de P. Velez au Théâtre du Chaudron
 2000 : Les escargots vont au ciel de D. Paquet, mise en scène de P. Simon, tournée
 De 2001 à 2010 : Monsieur Butterfly d'Howard Buten, mise en scène de P. Massiah, tournée
 De 2006 à 2010 : « Maman Revient, Pauvre Orphelin » de J-C. Grumberg, mise en scène de P. Massiah
 2010 : Je parle de Laetitia Bohn Derrien, mise en scène de P. Massiah, Tournée

Filmographie

Cinéma 
 1982 : Guy de Maupassant de Michel Drach
 1983 : Danton d'Andrzej Wajda
 1989 : Sauf votre respect () de Guy Hamilton
 1999 : Je veux tout de Guila Braoudé
 2001 : La Boîte de Claude Zidi
 2009 :  L'Arnacœur  de Pascal Chaumeil

 Télévision 
 1995 : Les années fac 1997 : Une leçon particulière d'Yves Boisset (téléfilm)
 2005 : Dalida de Joyce Buñuel (téléfilm) : Orlando Orlando
 2005 : Julie Lescaut (série), épisode 5 saison 14, Instinct paternel d'Alain Wermus : André Chassaing

 À trier 
 1990-1991 – Le siècle des lumières de U. Solas
 1992 – Les Nuls production Canal Plus
 1994 – Garde à vue de M. Pauly
 1994 – L'annamite de T. Chabert
 1997 – Fantômes du passé de M. Watteau
 1999 –Mémoire de sang de Patrick Malakian
 2000 – Affaires familiales de Agnès Boury / Alain Sachs
 2002 – Age sensible de Gilles Bannier
 2003 –  Commissaire Moulin – La pente raide de Eric Summer
 2003 –  C’est comme ça  de Gilles Bannier
 2005 –  Julie Lescaut – instinct paternel de Alain Wermus
 2005 –  Capitaine Laura Monti  de Laurent Carcélès
 2007 –  Ris  de Klaus Biedermann
 2008 –  Reporters  de Gilles Bannier & Jean-Marc Brondolo

 Doublage 
 2023 : Little Dixie'' : ? ( ? )

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Metteur en scène français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)